Buchwald steht für:
 Buchwald (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 (3209) Buchwald, Asteroid des äußeren Hauptgürtels
 Konditorei Buchwald, Konditorei in Berlin
 Naturlehrgebiet Buchwald, Naturlehrgebiet im Kanton Luzern

Buchwald ist der Name folgender

Orte:
 Groß Buchwald, Gemeinde im Kreis Rendsburg-Eckernförde, Schleswig-Holstein
 Buchwald (Eppan), Weiler der Gemeinde Eppan, Ortsteil Berg, Südtirol
 Buchwald (Görisried), Ortsteil der Gemeinde Görisried, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Buchwald (Limbach), Ortsteil der Gemeinde Limbach, Vogtlandkreis, Sachsen
 Buchwald (Mengkofen), Ortsteil der Gemeinde Mengkofen, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Buchwald (Pfaffing), Ortsteil der Gemeinde Pfaffing, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Buchwald (Selb), Ortsteil der Stadt Selb, Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge, Bayern
 die Buchwald-Siedlung in Stuttgart-Ost
 Buchwald (Gemeinde Fladnitz), Ortsteil der Gemeinde Fladnitz an der Teichalm, Bezirk Weiz, Steiermark
 Buchwald (Gemeinde Fürstenfeld), Ortsteil der Stadtgemeinde Fürstenfeld, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark
 Bučina (Kvilda), aufgelassener Ort in der Gemeinde Kvilda, Tschechien
 Bukowina Bobrzańska (deutsch: Buchwald, Kreis Sprottau/Schlesien), Dorf der Gemeinde Żagań, Woiwodschaft Lebus, Polen
 Bukówka (Lubawka) (deutsch: Buchwald, Landkreis Landeshut i. Schles.), Dorf der Gemeinde Lubawka, Woiwodschaft Niederschlesien, Polen
 Bukowiec (Mysłakowice) (deutsch: Buchwald, Landkreis Hirschberg i. Rsgb.), Dorf der Gemeinde Mysłakowice, Woiwodschaft Niederschlesien, Polen
 Bukowo (Rymań) (deutsch: Buchwald), Wohnplatz im Powiat Kołobrzeski in der Woiwodschaft Westpommern in Polen
 Trzebiechowo (deutsch: Gut Buchwald, nordwestlich von Neustettin)
 Bukówek (Środa Śląska), Dorf in der Gemeinde Środa Śląska in Polen

geografischer Objekte:
 Buchwald, eine Abteilung im tschechischen Teil des Kohlwalds, siehe Bučina (Kohlwald)
 Buchwald (Neu-Ulm), Waldgebiet in der Gemarkung Reutti, Stadt Neu-Ulm, Bayern mit gleichnamigem Autobahnparkplatz an der A7
 Grube Buchwald, ehemaliges Bergwerk bei Ahausen, Stadt Weilburg, Landkreis Limburg-Weilburg, Hessen

Siehe auch:

 Buchenwald
 Buchwäldchen
 Buchwalde
 Buchwälder
 Buchwaldgraben
 Buchwaldt